Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française. À double héritage, créé sous la Révolution à partir du régiment de Chartres, un régiment français d'Ancien Régime, et du  d'infanterie légère créé à partir des éléments restant de la dissolution des 2, 3 et  de volontaires de Corse. Caserné à Châteauroux à partir de 1877, il est dissout en 1998.

Création et différentes dénominations 
Le  d’infanterie a la particularité, comme tous les régiments d’infanterie portant un numéro entre le  et le , d’être l'héritier des traditions de deux régiments : le  d'infanterie de ligne, et le  d'infanterie légère.

  : à la Révolution, tous les régiments prennent un nom composé du nom de leur arme avec un numéro d'ordre donné selon leur ancienneté. Le régiment de Chartres devient le  d'infanterie de ligne (ci-devant Chartres) ;
  : amalgamé il prend le nom de  de première formation
  : reformé en tant que  de deuxième formation
  1803 : Le  d'infanterie de ligne n'est pas formé et le  disparait jusqu'en 1854.
 En 1854, l'infanterie légère est transformée, et ses régiments sont convertis en unités d'infanterie de ligne, prenant les numéros de 76 à 100. Le  prend le nom de  d'infanterie de ligne le  janvier 1855.
 1871 : fusionne avec le  de marche
 1882 : renommé  d'infanterie.
 1914 : à la mobilisation, donne naissance au  d’infanterie
  : dissolution du  régiment d'infanterie
  : recréation du  régiment d'infanterie
  : dissolution
  : recréation du  régiment d'infanterie
 1944 : recréation du  régiment d'infanterie à partir de maquis de l'Indre
  : dissolution, rejoint le  bataillon de chasseurs à pied
 1963 : recréé comme régiment de réserve
 1998 : dissolution

Chefs de corps 

Régiment de Chartres-infanterie
Colonels-lieutenants :
 MM. chevalier d'Estrades, du  à 1692
 Marquis de Pluvaux, du  à 1695
 Marquis d'Arpajon, du  à 1709
 Marquis d'Étampes, du  au 
Étampes
Colonel:
 Marquis d'Étampes, du  en 1731
La Ferté
Colonel :
 Marquis de la Ferté-Imbault, du  à 1737
Chartres

Le , le régiment de La Ferté prend le nom de régiment de Chartres, voici la liste de ses Colonels-lieutenants :
 Comte d'Étampes, du  à 1741
 Comte de Balleroy, du  à 1746
 Comte de Bouflers-Rouvrel, du  à 1753
 Comte de Blot, du  à 1758
 Vicomte de la Tour du Pin de la Charce, du  à 1765
 Comte D'Adhémar de Montfalcon, du  à 1776
 Vicomte de Jaucours, du  à 1777
 Chevalier de Bouplers, du  à 1783
 Comte de Vernon du Haget, de janvier 1784 à 1788
 Chevalier de Gravre, du  au 
 d'infanterie
Colonels :
 Chevalier de Grave, jusqu'en 1792
 Picot de Bazus, le  jusqu'en 1793
 Lébé, 
 de bataille
Chef de brigade :
 Lambert
 de ligne
Chef de brigade :
 Rémy Grillot
 d'infanterie de ligne
Colonels :
 Charlier, du  jusqu'au 
 Guilhem, du  au 
 Colonel Roussel de Courcy, du  au 
 Vilmette, du  au 
 de Brem, depuis le -1877
 …
 d'infanterie

 …
 Colonel Raison (1877-1883)
 Colonel Lucas (1883-1885)
 Colonel Sénart(1885-1891)
 Colonel Bécat(1891)
 Colonel Humbel (1891-1899)
 Colonel Calvel (1899-1902)
 Colonel Appert (1902-1908)
 Colonel Soucher (1908-1909)
 Colonel Tocanne (1909-1912)
 Colonel Simon (1913-1914)
 Lieutenant-colonel Alquier (1914-1915)
 Lieutenant-colonel Carlier (1915-1917)
 Lieutenant-colonel Cambel (1917-1918)
 Lieutenant-colonel Detanger (1918)
 Lieutenant-colonel Couranjon (1918)
 Lieutenant-colonel Cambell (1920-1922)
 Colonel Mercier (1922)
 Colonel Jacquard (1925)
 Lieutenant-colonel Gillain (1926)
 Lieutenant-colonel De Witkowski (1926-1929)
 Lieutenant-colonel Rabusseau (1929)

 …
 Lieutenant-colonel Gillot (1940)
 …

 Lieutenant-colonel Angot (1963-1965)
 Colonel de Montesquieu (1965-1968)
 Colonel Pinguet (1968-1970)
 Colonel Baudoin (1970-1975)
 Colonel Borie (1975-1980)
 Colonel Giraud (1980-1984)
 Colonel Polit (1984-1988)
 Colonel de la Guerande (1988-1991)
 Colonel Lamoureux (1991-1994)
 Colonel Genichon(1994-1998)

Historique des garnisons, combats et batailles du  de ligne

Guerres de la Révolution et de l'Empire 

 1792 : Armée du Nord:
Siège de Lille
 Valmy 
 décembre : Expédition de Trèves
 1793 :
Arlon
 1794 : Armée du Nord
Maubeuge,
Expédition de Hollande,
Tourcoing,
Pont-a-chin

 1805 :Amstetten, Solkonitz
2 décembre : Bataille d'Austerlitz
 1807 : Guerre d'indépendance espagnole
 1808 : Armée de Portugal - Guerre d'indépendance espagnole
 1809 : Armée d'Allemagne : Bataille de Ratisbonne Bataille de Wagram
 1813 : Grande Armée : Campagne de Russie Smolensk, La Moscowa, Krasnoe
 1814 : Armée d'Allemagne : Hambourg
 1815 : Campagne de Belgique

Second Empire 

Le décret du 24 octobre 1854 réorganise les régiments d'infanterie légère les corps de l'armée française. À cet effet le  régiment d'infanterie légère prend le numéro 90 et devient le  d'infanterie de ligne.

1856-1859 : Algérie, expédition de Kabylie.
 En 1859, durant la campagne d'Italie, il perd son colonel, le colonel Charlier, lors de la bataille de Magenta

En 1863 : Un bataillon est en garnison à Reims

Guerre de 1870-1871 
Le régiment combat lors de la guerre franco-allemande de 1870.
14 août : Bataille de Borny
18 août : Bataille de Saint-Privat
23 septembre : Affaire de Peltre
27 septembre : Combat de Peltre

Le dépôt du , situé à Saint-Germain-en-Laye, forme à partir d' de nombreux bataillons et compagnies, affectés à divers régiments de marche.
 Le , le  bataillon, formé à Paris de nouveaux arrivants, quitte le dépôt pour créer le  de marche qui formera la  de la  du  d'armée
 Le , le dépôt du régiment quitte Saint-Germain-en-Laye et s'installe à Toulon le lendemain.
 Le 24 novembre, les  des  et  du  d'infanterie de ligne qui composaient le  régiment de marche furent engagés dans les combats de Chilleurs, Ladon, Boiscommun, Neuville-aux-Bois et Maizières dans le Loiret

Le 3 septembre 1871, le  de marche fusionne dans le  régiment d'infanterie de ligne.

1871 à 1914 
En 1877, il s'installera à Châteauroux, caserne Bertrand.

Lors de la réorganisation des corps d'infanterie de 1887, le  forme le 151e régiment d'infanterie

A l'occasion du 1er mai 1906 et des manifestations liées à la grève pour la journée de 8 heures, le  régiment d'infanterie est engagé à Paris, comme troupe de maintien de l'ordre (2 bataillons), le 3e reste stationné à Châteauroux

Première Guerre mondiale 

En 1914 casernement : Châteauroux,  BI,  DI,  d'armée.

À la  division d'infanterie d' à .

1914 
 A la mobilisation, par dédoublement de son effectif d'encadrement du temps de paix, il met en place le  régiment d'infanterie, son régiment de réserve.
 Gedine, La Sormonne, Bethoncourt, La Marne, l'Yser.

1915 
- Artois, Roclincourt, Loos, Les Cornouailles (Liévin), Neuville-St-Vaast, Loos.

1916 
- Verdun, La Somme, Sailly-Saillisel, Bouchavesnes.

1917 
- L'Aisne, Hurtebise.

1918 
- Somme: Ferme d'Anchin. L'Aisne, Ravin de Mareuil, Orme de Montécouvé, Froidmont-Cohantelle, Bauvré.

Entre-deux-guerres 
A compter du  et jusqu'à sa dissolution, le  RI est réparti sur 2 garnisons Châteauroux et Tours (3e bataillon). Il est dissout le  à Châteauroux.

Seconde Guerre mondiale

1940 
Formé le  au camp La Courtine avec des éléments de la  DI et d'autres unités. Il appartient à la  DLI. ; il est mis sur pied par le centre mobilisateur d'infanterie 91 (Tours).

Le  RI avait donné au  RI les compagnies régimentaires et le premier Bataillon; le  RI fournit le deuxième Bataillon et le  RI le troisième.

Unité combattante du  juin au . Ensuite dissout.

1944 
Le  d’infanterie est mis sur pied en 1944 avec le bataillon Comte (AS), le secteur Indre-Nord  et le bataillon Lalingerie, des éléments du groupe Indre-Ouest, le maquis du Luant (AS Indre). Aux ordres du commandant André Petit, il compte 797 hommes à sa création en 1944. Dissous pour former à Châteauroux, le , le  BCP du commandant Paoli puis du commandant Perot. À noter que des éléments du  RI iront par ailleurs au bataillon de sécurité V/12.

De 1945 à nos jours 
Recréé le , comme régiment de réserve, . Il est chargé de la protection du périmètre extérieur du centre de transmissions de la Marine nationale de Rosnay.

Dissout le

Insigne

Drapeau et Décorations 
Il porte, brodées en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions :

Sa cravate est décorée de la Croix de guerre 1914-1918  avec deux citations à l'ordre de l'armée (deux palmes) puis une citation à l'ordre du corps d'armée (étoile de vermeil).

''Il a le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918.

Personnages célèbres ayant servi au  RI 

 Victor Bataille, député
 Marcel Carpentier, général d'armée témoignage: "Un cyrard au feu" Éditions Berger-Levrault 1963.
 Henri Fruchaud (1894-1960), chirurgien, compagnon de la Libération, caporal-brancardier au  RI pendant la  guerre mondiale
Rémy Grillot alors à la  de deuxième formation
 Paul Maistre, général de division.

Sources et bibliographie 
 
 .
 .
 .

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Indre 1418, les 68, 90, 268 et  RI Blog personnel

Articles connexes 
 Liste de régiments français
 Grades de l'Armée de terre française

INF, 090
INF, 090